Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Juan Antonio Marín 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Germán Puentes (primo turno)
 Assente
 Jiří Vaněk (Campione)
 Juan Albert Viloca (primo turno)

 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)
 Juan Antonio Marín (finale)
 Attila Sávolt (secondo turno)
 Petr Kralert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2001